En Pologne, Genowefa peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Genowefa, un village de la gmina de Kleczew, dans le powiat de Konin ;
 Genowefa, un village de la gmina de Krzymów, dans le powiat de Konin.